Monte-Carlo Masters 2017 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden 16. - 23. april 2017. Det er den 111. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens tredje turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2017.

Turneringen blev vundet af Rafael Nadal, som i finalen besejrede sin landsmand, Albert Ramos Viñolas med 6-1, 6-3, og som dermed vandt den 70. turnering på tour-niveau i sin karriere. Det var andet år i træk og 10. gang i alt, at Nadal vandt Monte-Carlo Masters, og det var første gang i den åbne æra, at en spiller opnåede at vinde samme turnering 10 gange i løbet af sin karriere. Spanieren satte samtidig ny rekord for flest turneringssejre i herresingle på grus i den åbne æra. Triumfen i Monte Carlo var nemlig hans 50. grusbanetitel i karrieren, og dermed overgik han Guillermo Vilas, med hvem han indtil da havde delt rekorden på 49 sejre. Det var 29. gang i karrieren, at Rafael Nadal vandt en ATP World Tour Masters 1000-turnering, og sejren blev spillet hjem på meget overbevisende vis, idet han kun tabte 18 partier i alt i de fire sidste kampe. Kun i hans 2. runde-kamp mod Kyle Edmund måtte han afgive et sæt.

Doubletitlen gik til Rohan Bopanna og Pablo Cuevas, der i finalen besejrede Feliciano López og Marc López med 6-3, 3-6, [10-4], og som dermed vandt deres første turnering som makkere. Cuevas havde tidligere vundet én Masters 1000-turnering, mens Bopanna i forvejen havde tre Masters 1000-titler på sit CV, men for begge spillere var det første gang, at de vandt i turneringen i Monte Carlo.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2017 androg € 4.273.775, hvilket var en stigning på 14 % i forhold til året før.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 56 spillere. Feltet bestod af 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger før turneringens start, fire spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste syv spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. Efter lodtrækningen var lavet, meldte to af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til to lucky losere fra kvalifikationen.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, hvoraf de 22 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste to par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Monte-Carlo Masters   
 Pro Tennis Live - 2017 Monte-Carlo Rolex Masters - Main draw singles 
 Pro Tennis Live - 2017 Monte-Carlo Rolex Masters - Main draw doubles

Noter 

2017
ATP World Tour 2017